Села:
 Харченки — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Харченки — Сумська область, Буринський район
 Харченки — Сумська область, Лебединський район